Szymon Tatar (starszy) – przewodnik tatrzański
 Szymon Tatar (młodszy) – przewodnik tatrzański